All Over You (Caravan), album van de Britse progressieve rockband Caravan
 All Over You (Chilliwack), album van Chilliwack

 All Over You (Level 42), nummer van Level 42
 All Over You (Live), nummer van de Amerikaanse rockband Live
 All Over You (The Spill Canvas), nummer van The Spill Canvas